Rusko-perzijske vojne je naziv za več vojn med Rusijo in Perzijo:

Glej tudi 

 seznam vojn